Автошлях М 01 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України.
 Автомагістраль М1 або Автомагістраль «Білорусь» — автомобільна дорога федерального значення в Росії.